Willem van Baden (1792-1859), prins en markgraaf van Baden
Willem van Baden (1829-1897), prins van Baden en Badisch-Pruisisch generaal